Puchar Andory w piłce nożnej () – 30. edycja rozgrywek, mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Andory, 
który uzyska prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy 2022/2023. 
Organizowane co sezon przez Andorski Związek Piłki Nożnej (FAF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. 
Najważniejsze po Pierwszej dywizji piłkarskie rozgrywki w kraju. 
Ich sponsorem tytularnym jest firma Protecvall, w związku z czym obowiązuje nazwa marketingowa Copa Constitució Protecvall.
Trofeum broniła Sant Julià, która pokonała w ubiegłorocznym finale Atlètic Club d’Escaldes.
Turniej rozpoczął się 16 stycznia, a zakończył 29 maja 2022 r. 
Zdobywcą trofeum został Atlètic Club d'Escaldes, który pokonał w finale Extremenya.

Uczestnicy 
W tym roku o Puchar Constitució 2022 zmierzy się czternaście zespołów, osiem z Primera Divisió, sześć z Segona Divisió.

Format 
Wszystkie pojedynki w ramach turnieju rozgrywane są metodą pucharową bez rewanżów – zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy, przegrany odpada z dalszej rywalizacji. 
W przypadku remisu po regulaminowym czasie gry zarządzana jest dogrywka (2 × 15 minut), a w razie dalszego braku rozstrzygnięcia decyduje seria rzutów karnych.
Losowanie odbyło się 12 grudnia 2021 r.

Drabinka

Runda eliminacyjna 

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|16 stycznia 2022

|}

Ćwierćfinał 

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|23 stycznia 2022

|}

Półfinał 

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|6 kwietnia 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|7 kwietnia 2022

|}

Finał 

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|29 maja 2022

|}

Przypisy

Bibliografia 
 FAF - Copa Constitució PROTECVALL 2022

Linki zewnętrzne 
 Federació Andorrana de Futbol

Puchar Andory w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2022 w Andorze